Single numer jeden w roku 1992 (USA)
 Single numer jeden w roku 1992 (Japonia)

Zobacz też